Aglais velata är en fjärilsart som beskrevs av Turati 1921. Aglais velata ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
velata